Les herrérasauridés (Herrerasauridae) sont une famille éteinte de dinosaures, parmi les plus anciens connus. Ils ont vécu durant le Trias supérieur, il y a environ entre .

Les représentants les plus connus de ce groupe ont été trouvés en Amérique du Sud (Brésil, Argentine) dans les années 1960. Un squelette presque complet dHerrerasaurus ischigulastensis a été découvert dans la formation d'Ischigualasto dans la province de San Juan, en Argentine, en 1988. Des herrérasauridés moins complets (Chindesaurus) ont été trouvés en Amérique du Nord, et ils peuvent avoir aussi habité d'autres continents.

Ces dinosaures carnivores de petite taille (moins de  de long) sont classés parmi les théropodes ou considérés comme des saurischiens primitifs.

Systématique 
La famille des Herrerasauridae a été créée en 1973 par le paléontologue argentin .

Description 
Leur anatomie est inhabituelle et spécialisée et ils ne sont pas considérés comme des ancêtres d'un autre groupe de dinosaures. Ils présentent souvent un mélange de traits très primitifs et dérivés. Le cotyle n'est que partiellement ouvert, et il y a seulement deux vertèbres sacrées, soit le plus petit nombre de tous les dinosaures. Le pubis a une structure dérivée, tournant un peu en arrière et plié à son extrémité pour créer un évasement comme chez les tétanoures, évasement particulièrement important chez H. ischigulastensis. La main, primitive, possède cinq métacarpiens et le troisième doigt est plus long que le second, mais comme les théropodes, elle n'a que trois longs doigts terminés par des griffes courbes. Les herrérasauridés ont également une mandibule articulée comme les théropodes.

Classification 
Fernando Novas en 1992 a défini les Herrerasauridae comme le groupe comprenant les genres Herrerasaurus et Staurikosaurus, ainsi que leurs derniers ancêtres communs.

Paul Sereno en 1998 définit le groupe comme le clade le plus inclusif regroupant Herrerasaurus ischigualastensis mais pas le Passer domesticus.

Max Langer en 2004 définit un taxon phylogénétique de rang supérieur, mais décrivant le même clade, les Herrerasauria incluant Herrerasaurus, mais pas Liliensternus ni Plateosaurus.

Deux cladogrammes publiés en 2011 aboutissent à des résultats un peu différents :

 Le premier établi par Fernando E. Novas, Martin D. Ezcurra, Sankar Chatterjee et T. S. Kutty, considère Herrerasaurus comme un saurischien basal et donc pas comme un théropode ; 

 Le second cladogramme réalisé par Hans-Dieter Sues, Sterling J. Nesbitt, David S. Berman et Amy C. Henrici place Herrerasaurus comme un théropode basal.

En 2017, une analyse phylogénétique très complète des premiers dinosaures, réalisée par Matthew Baron, David Norman et Paul Barrett, a abouti à une hypothèse qui positionne les Herrerasauridae dans le clade des Saurischia, en tant que groupe frère de Sauropodomorpha. Cette étude, remettant en cause la classification adoptée par la communauté scientifique, ne considère plus les théropodes comme des saurischiens, mais les regroupent avec les ornithischiens au sein d'un même nouveau clade appelé Ornithoscelida :

Baron & Williams (2018) ont trouvé que Herrerasauria (y compris Daemonosaurus et Caseosaurus) devrait se situé à l'extérieur de Dinosauria. Un résultat similaire a été fourni par l'analyse phylogénétique de Cau, 2018 :

Novas , 2021 ont révisé les archives fossiles des premiers dinosaures sud-américains et soutenu que Herrerasauria fait partie de Saurischia mais diverge plus tôt que les Sauropodomorpha ou les Theropoda, et corrobore en outre l'hypothèse selon laquelle Chindesaurus, Daemonosaurus et Tawa sont membres du groupe.

Publication originale

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des genres de dinosaures
 Liste de clades des reptiles disparus

Liens externes 
 
 

 
Famille de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Trias supérieur
Taxon fossile décrit en 1973